

Сорокинське сільське поселення — сільське поселення, Сорокинський район, Тюменська область
 Сорокинське сільське поселення — сільське поселення, Ярковський район, Тюменська область